

Patronymes 
Khalizov (masculin ; ) ou Khalizova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Sviatoslav Khalizov (1963-2010), joueur de hockey sur glace soviétique.

Patronyme russe